

Населені пункти та їхні частини

 Крушини — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Крушини — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Крушини — частина села Ґрабовець у гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства

Примітки